Серге́й Яку́нин:
 Якунин, Сергей Александрович (род. 1955) — театральный художник-постановщик.
 Якунин, Сергей Николаевич (род. 1984) — украинский футболист.